PSW (motorfiets)
 PSW (studentenvereniging), Antwerpse studentenvereniging voor studenten politieke en sociale wetenschappen
 Pedagogisch Sociaal Werk, een organisatie voor dagbesteding en activiteiten in Nederlands-Limburg
 Politieke en Sociale Wetenschappen, een faculteit binnen vele universiteiten
 Program Status Word, een term uit de informatica